TOE steht als Abkürzung für:
 Flughafen Tozeur-Nefta, IATA-Code des Flughafens in Tunesien
 Target of Evaluation, Prüfgegenstand bei IT-Sicherheitsrichtlinien
 TCP/IP Offload Engine, Funktion von Netzwerkkarten
 Theory Of Everything, siehe Weltformel
 Technology-Organization-Environment, ein Framework
 Öhringen Hauptbahnhof nach DS 100

toe steht als Abkürzung für:
 tons of oil equivalent (Äquivalent in Tonnen Öl), siehe Öleinheit
 toe (Band), japanische Band 

T.O.E. steht für:
 ehemaliger Name von Cauterize (Band)

Abkürzung